Críties (en llatí Critias, en grec antic  "Kritías") fou un escultor atenenc d'estil arcaic que va iniciar la transició cap a l'Estil sever. Podria ser originari d'Egina, però Pausànies l'anomena àtic (Ἀττικός) i probablement era atenenc. Podria haver estat deixeble d'Antenor.

Per una inscripció a l'Acròpoli d'Atenes () a l'estàtua d'Epicarí, se sap que el seu nom verdader era Crítios (Κριτίος) i no Critias.

La seva obra principal va ser el grup escultòric d'Harmodi i Aristogitó, els Tiranicides, que van matar Hiparc, germà del tirà Hípies, elaborat conjuntament amb l'escultor Nesiotes, i situat a l'Acròpoli. Les estàtues van ser esculpides el 477 aC.

Una altra obra molt celebrada ve ser lEfeb de Críties, una escultura feta l'any 480 aC que reflecteix amb molta fidelitat les proporcions del cos humà. No se sap del cert si Críties en va ser l'autor. Va morir vers el 444 aC.

Referències 

Escultors de la Grècia arcaica
Escultors atenencs de l'antiguitat